Dalmácia - a região na costa oriental do Adriático e hoje parte da Croácia.
 Dalmácia (província romana) - uma das províncias romanas na Antiguidade Tardia.
 Tema da Dalmácia - subdivisão do Império Bizantino entre os séculos IX e XI.

Desambiguações de topônimos